Завржел () — чешская фамилия.
 Завржел, Иржи — чехословацкий гребец, участник летних Олимпийских игр в Берлине. 
  —  чешский зоолог и энтомолог, ректор Масарикова университета (1933—1934).